Amande de mer
 Bigorneau
 Bucarde
 Bulot
 Clam
 Coque
 Coquille Saint-Jacques
 Couteaux
 Huître
 Moule
 Ormeau
 Palourde
 Patelle
 Pétoncle
 Pouce-pied
 Praire
 Telline

Coquillages utilises en cuisine, Liste des
Coquillages utilises en cuisine, Liste des
Liste, Cuisine